Cooksville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cooksville (Georgia)
 Cooksville (Illinois)
 Cooksville (Kentucky)
 Cooksville (Maryland)
 Cooksville (Mississippi)
 Cooksville (North Carolina)
 Cooksville (Wisconsin), im Rock County

in Kanada:
 Cooksville (Ontario)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cooksville Cheese Factory, in Evansville, Wisconsin, ID-Nr. 80000395
 Cooksville Historic District, in Cooksville, Wisconsin, ID-Nr. 73000254
 Cooksville Mill and Mill Pond Site, in Evansville, Wisconsin, ID-Nr. 80000394

Siehe auch:
 Cookville